Мордви́нцево — деревня в составе городского округа г. Нижнего Новгорода. 

Административно относится к Приокскому району города Нижнего Новгорода и тянется вдоль улицы Ларина, гранича с другой деревней — Ближнеконстантиново.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Нижний Новгород
Приокский район Нижнего Новгорода